India
 Tawang (district), een district in de deelstaat Arunachal Pradesh in India
 Tawang (plaats in India), een plaats in het district Tawang in India
 Tawang (klooster), een Tibetaans boeddhistisch klooster in het district Tawang in India
Indonesië
 Tawang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Limapuluh Kota in de provincie West-Sumatra
 Tawang (Susukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Tawang (Weru), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Tawang (Wates), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Tawang (Pancatengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java